Miejscowości w USA:
 Bellmont – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Wabash
 Bellmont – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Bellmont (ang. Bellmont Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin